Se også 920 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
20
Artikler om enkelte år